Рандек () — многозначный термин:

 Рандек — старинный замок в Баварии.
  — немецкий дворянский род.
  — руины замка в земле Рейнланд-Пфальц.
  — руины замка в земле Баден-Вюртемберг.
  — часть муниципалитета Мульда в Саксонии.

См. также 
 Реднек